Do IT Global Innovative Solutions (DIGIS) – ukraińska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania.

Historia 
 2009 – agencja pracownicza dla marynarzy Alpha Crew tworzy dział IT dla rozwoju wewnętrznego systemu CRM
 2015 – powstaje Do IT Programming Solutions poprzez przydzielenie działu IT Alpha Crew osobnej firmie
 2015 – Do IT Programming Solutions otwiera biuro programistyczne w Odessie na Ukrainie
 Styczeń 2018 r. – Do IT Programming Solutions otwiera biuro w Larnace na Cyprze i przenosi tam swoją siedzibę główną
 Grudzień 2018 – Do IT Programming Solutions całkowicie zmienia nazwę i zmienia nazwę na DIGIS (pełna nazwa – Do IT Global Innovative Solutions)

Klienci i reprezentacja 
PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers), EDP (znany również jako Energias de Portugal, jeden z największych operatorów energetycznych w Europie), Roomster (największa usługa wynajmu domów i sieci społecznościowych w USA), RetroTax (administrator federalnych i innych programów ulg podatkowych oraz ulga podatkowa dla firm w USA) itp.

Uznanie 
 # 8 na liście wiodących twórców oprogramowania w San Francisco według platformy Clutch
 # 2 w rankingu wiodących firm zajmujących się tworzeniem stron internetowych w Odessie według platformy Clutch
 # 1 w rankingu „Top 10+ Mobile App Developers & App Development Companies in Ukraine”

Udział w wydarzeniach profilowych 
DIGIS jest aktywnym uczestnikiem specjalistycznych forów i konferencji IT. Firma organizuje również szereg praktycznych szkoleń w formacie pojedynku o nazwie Bitwy JDI. Od stycznia 2019 r. odbyły się 2 sesje szkoleniowe: JDI Battle 1 i JDI Battle 2.

Odpowiedzialność społeczna 
DIGIS współpracuje z wieloma platformami, stowarzyszeniami, agencjami i społecznymi organizacjami pozarządowymi działającymi w różnych dziedzinach, od badań do zrównoważonego rozwoju środowiska.

Następujące organizacje to: Noosphere, Startup Battle, Beetroot Academy, AIRFORSE Community, Easy Code School, U OPEN UNIVERSITY, Step (Computer Academy), IT Ukraine Association, Upwork i inne.

Przypisy 

Przedsiębiorstwa na Ukrainie